Ebon Hawk byla pašerácká loď v sérii Star Wars, která byla provozována přibližně 4000 let před událostmi ve filmové hexalogii. Jejími majiteli byly převážně klíčové postavy, jež symbolizovaly epochu jedné z nejkrutější série válek v historii galaxie Star Wars.

Dle hry Star Wars: Knights of the Old Republic byla loď zkonstruována na planetě Transel původně pro republikovou flotilu rychlých transportních lodí. Loď však nakonec skončila v rukou pašeráků a gangsterů z organizace zvané Centrála (v angl. Exchange). Nejvýznamnějším majitelem byl Davik Kang, vůdce tariského podsvětí, který loď získal od svých rivalů, kteří "záhadně umírali". Nakonec i on sám zemřel, když mu byl Ebon Hawk ukraden Revanem, Bastilou Shan, Carthem Onasim, mandalorianským žoldákem Canderousem Ordo, mrňavou Twi'letkou Mission Vao a jejím Wookieejským přítelem Zaalbarem. Tato parta strávila na Ebon Hawku celý zbytek konfliktu známého jako Jedijská Občanská válka a cílem bylo najít ztracenou vesmírnou stanici Star Forge zbudovanou zaniklou rakatskou civilizací.

Po válce zůstala loď v Revanově vlastnictví. Přibližně dva roky na to s ní a se svými droidy odletěl do neprobádaných oblastí galaxie, aby se dověděl více o své minulosti a důvodu, proč po Mandalorianských válkách propadl temné straně Síly. S lodí havaroval na neznámé planetě Rikkiad, kde byl zajat Sithy, ale Ebon Hawk včetně droida T3-M4 byl zanechán svému osudu. Trvalo minimálně rok, než se T3-M4 povedlo Ebon Hawk opravit do té míry, že byl znovu schopen vzlétnout.

Ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords byla loď těžce poškozena sithskými turbolaserovými kanóny, ale posloužila jako záchranný koráb pro Vypovězenou, kterou po galaxii naháněla armáda droidů HK-50, lovci odměn i agenti stínového Sithského impéria sloužící Sithskému Triumvirátu. Vypovězená se svou partou procestovala na Ebon Hawku velký kus galaxie, až cesta skončila na planetě Malachor V. Zde byl Ebon Hawkpři sestupu těžce poškozen, ale mechanikovi Bao-Durovi a zbylým členům party se povedlo jej opravit, zatímco Vypovězená pročesávala povrch této mrtvé planety. Ebon Hawk poté opět posloužil jako záchranný člun, když se po smrti všech členů Sithského triumvirátu Malachor V pod palbou zbraně "generátoru temné hmoty" rozpadl.

Poté se Vypovězená rozhodla s partou jít hledat Revana do neznámých oblastí galaxie. Několikrát se vrátila na Coruscant pro informace, a když je získala, rozhodla se, že půjde Revana hledat sama bez ostatních členů její družiny. Vzala s sebou opět jen T3-M4. Prakticky přistála na stejném místě jako Revan před lety ztroskotal, ale jelikož ho nalezla, zosnovala spolu s ním plán, jak ukončit největší zlo v galaxii. Stopy vedly na planetu Dromund Kaas, kde však ve své snaze Revan s Vypovězenou neuspěli a byli poraženi. Zničen byl i droid T3-M4, takže v tomto temném světě Ebon Hawk zůstal bez majitele. Další osud lodi je neznámý, takže mohl buď ureznout, nebo se lodi někdo ujal, nebo mohla být sešrotována.

Externí odkazy 

  Ebon Hawk na Starwars wiki

Star Wars